Соревнования по конькобежному спорту на дистанции 3000 метров среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 9 февраля. Местом проведения соревнований стал конькобежный стадион «Адлер-Арена». Соревнования начались в 15:30 по местному времени (UTC+4). 

В соревнованиях принимали участие спортсменки, побеждавшие на этой дистанции на трёх последних Олимпиадах: Клаудия Пехштайн (2002), Ирен Вюст (2006) и Мартина Сабликова (2010). Они вновь были среди фаворитов и заняли 3 из 4 первых мест. 41-летняя Пехштайн вышла на старт на своей шестой Олимпиаде (1992, 1994, 1998, 2002, 2006 и 2014).

Ирен Вюст обновила свой рекорд катка — 4:00,34.

Медалисты

Рекорды

Результаты

Примечания